McClure steht für:

 McClure (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 McClure-Pass, Gebirgspass in Colorado, Vereinigte Staaten
 McClure Strait, Meerenge im Arktischen Ozean
 McClure’s Magazine, Literaturzeitschrift im 19. und frühen 20. Jahrhundert

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McClure (Alabama), im Greene County
 McClure (Illinois), im Alexander County
 McClure (Kentucky), im Martin County
 McClure (Michigan), im Gladwin County
 McClure (New York), im Broome County
 McClure (Ohio), im Henry County
 McClure (Oklahoma), im Custer County
 McClure (Pennsylvania), Borrough im Snyder County
 McClure (Virginia), im Dickenson County
 McClure Mill, im Macon County, North Carolina
 McClure Town, im Pike County, Alabama
 McClure Township, im Holt County, Nebraska

McClure ist der Familienname folgender Personen:
 Addison S. McClure (1839–1903), US-amerikanischer Politiker
 Allen McClure (1935–2007), US-amerikanischer Segler
 Brett McClure (* 1981), US-amerikanischer Turner
 Charles McClure (1804–1846), US-amerikanischer Politiker
 Donald S. McClure (1920–2017), US-amerikanischer Physikochemiker
 Doug McClure (1935–1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Elliot McClure (1910–1999), US-amerikanischer Ornithologe und Entomologe
 Floyd Alonzo McClure (1897–1970), US-amerikanischer Botaniker
 James McClure (1916–2005), US-amerikanischer Tischtennisspieler
 James A. McClure (1924–2011), US-amerikanischer Politiker
 James H. McClure (* 1939), südafrikanisch-britischer Autor und Journalist
 John McClure (1929–2014), US-amerikanischer Musikproduzent
 Jon McClure (* 1981), britischer Rocksänger
 Kandyse McClure (* 1980), südafrikanisch-kanadische Schauspielerin
 Kit McClure (* 1951), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Marc McClure (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael McClure (1932–2020), US-amerikanischer Schriftsteller
 Mike McClure (* 1971), US-amerikanischer Countrysänger
 Molly McClure (1919–2008), US-amerikanische Schauspielerin
 Nicole McClure (* 1989), US-amerikanisch-jamaikanische Fußballspielerin
 Patrick McClure (1908–1965), irischer Wasserballspieler und Schwimmer
 Richard McClure (* 1935), kanadischer Ruderer

 Ron McClure (* 1941), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Tané McClure (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Todd McClure (* 1977), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vicky McClure (* 1983), britische Schauspielerin
 Walter McClure (1892–1959), US-amerikanischer Leichtathlet und Baseballspieler
 Wilbert McClure (1938–2020), US-amerikanischer Boxer
 William McClure (1883–?), britischer Sportschütze

Siehe auch:
 Maclure
 McClure House